Brisbane, een stad in Australië
Brisbane Strikers, een voetbalclub uit die stad
Brisbane (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
Brisbane (krater), een krater op de maan
Brisbane (rivier), een rivier in Australië